Алекса́ндр Я́ковлевич Шаро́вский (; род. 10 февраля 1948 , Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — главный режиссёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. Самеда Вургуна в Баку.  Народный артист Азербайджана (1998).

Биография 
Родился 10 февраля 1948 года в Баку. В школе занимался в драматическом кружке.

С 1967 года — актёр Азербайджанского государственного театра юного зрителя под руководством Зафара Пашаевича Нейматова. 

С 1974 года — в Русском драматическом театре. Играл главные роли и ассистировал в четырёх спектаклях Рустама Ибрагимбекова. Занимался самообразованием.

Тарифицировался как режиссёр. С 1991 года режиссёр-постановщик. В марте 1993 года был назначен главным режиссёром Театра русской драмы. 
 
Окончил Азербайджанский государственный институт иностранных языков и по образованию педагог.

Серьёзно занимался футболом, входил в сборную Азербайджана. Выступал за бакинское «Динамо» и «Локомотив». После полученных травм в игре против бакинского «Спартака» в 1966 году серьёзно заболел.

Постановки 
 «Лето и дым» Т. Уильямса,
 «Отрава» («Арфа приветствия») М. Богомольного,
 «В городе ужасно неспокойно» И. Пиковского,
 «Хочу купить мужа» («Последняя попытка») М. Задорнова,
 «Филумена Мартурано» Э. Де Филиппо,
 «Круг» С. Моэма,
 «Эдди Карбоне» («Вид с моста») А. Миллера,
 «Безумный день, или Сцены для ненормальных со зрителем» В. Неверова, А. Шаровского,
 «Здравствуйте, я ваш дядя!» Эльчина,
 «Все звёзды» В. Неверова
 «Ах, как бы нам пришить старушку!..» («Дорогая Памелла») Дж. Патрика,
 «Мнимый больной!» Ж. Б. Мольера,
 «От великого до смешного» В. Неверова,
 «Кин IV» Г. Горина
 «Бабочка…Бабочка» А. Николаи,
 «Петля» Р. Ибрагимбекова
 «Встретимся на Торговой» В. Неверова,
 «Недосягаемая» С. Моэма
 «Идеальная пара» В. Попова,
 «Мой любимый сумасшедший» Эльчина,
 «Призрак „Титаника“» В. Неверова
 «Чествование» Б. Слэйда,
 «Визирь Ленкоранского ханства» М. Ф. Ахундова
 «На бис» В. Неверова,
 «Грешные истории» В. Неверова
 «Королевские игры» Г. Горина,
 «Квартира» Гидаята
 «Мой муж-чокнутый» Эльчина,
 «Эта сладкая звёздная жизнь» В. Неверова,
 «Театр нашей жизни» В. Неверова,
 «Второй выстрел» Р. Тома,
 «Чудеса в почтовом отделении» Эльчина,
 «Звезда, любовь и шампанское» Эльчина «Гарольд и Мод»,
 «Фархад и Ширин» С. Вургуна,
 «Вирус любви» В. Неверова,
 «Эти свободные бабочки» Л. Герша.
Осуществил две постановки в Одесском русском драматическом театре им. А. Иванова по пьесам И .Пиковского «Золотые времена» и «В городе ужасно неспокойно» (1992), «Бесприданник» в Ростовском драматическом театре (2005), а также поставил осуществил постановку эстрадных миниатюр «Приключения кавказцев в России» для Московского театра Афаг Баширкызы.
 Снялся в фильме «Не бойся, я с тобой», роль инженера Петрова.

Общественная деятельность 
Член Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма.

Награды и звания 
 Орден «Честь» (9 февраля 2018 года) — за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры.
 Орден «Слава» (5 февраля 2008 года) — за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане.
 Орден Дружбы (11 мая 2021 года, Россия) — за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике.
 Медаль Пушкина (19 января 2013 года, Россия) — за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией.
 Народный артист Азербайджана (24 мая 1998 года) — за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры.
 Заслуженный артист Азербайджанской ССР (20 марта 1987 года) — за заслуги в развитии азербайджано-советского театрального искусства.
 Почётный диплом Президента Азербайджанской Республики (9 февраля 2023 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии театрального искусства в Азербайджане.
 Почётный знак Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество» (2015).
 Премия Союза театральных деятелей Азербайджана «Золотой дервиш».
 Премия общества «Бакинец» — «Хумай».

См. также 
 Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна

Примечания

Ссылки 
 Интервью с А. Шаровским
 Газета «ЭХО» о РДМ
 Юбилей РДМ в Баку — 90 лет
 Юбилей РДМ в Баку — 80 лет
 Интервью Александра Шаровского
  Официальный сайт Азербайджанского Государственного Русского Драматического театра имени Самеда Вургуна.
 Александр Шаровский: «Я пришел в театр за счастьем, и сейчас я счастлив»

Заслуженные артисты Азербайджанской ССР
Персоналии:Азербайджанский русский драматический театр имени Самеда Вургуна